Финал Кубка Англии по футболу 1897 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии по футболу сезона 1896/97. Он стал 26-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 10 апреля 1897 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились футбольные клубы «Эвертон» и «Астон Вилла». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Астон Виллы».

Учитывая результаты других встреч в этот день, «Астон Вилла» досрочно стала чемпионом Англии в день проведения финала Кубка Англии. На сегодняшний день это единственная команда, оформившая «дубль» в течение одних суток.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Составы команд
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1897
Футбол в Англии в сезоне 1896/1897
Кубок Англии 1897
Кубок Англии 1897
Апрель 1897 года
1897 год в Лондоне